Az 1949-es lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 15. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 12 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokságot a Wisła Kraków nyerte az ezüstérmes Cracovia, és a bronzérmes Lech Poznań előtt.

A bajnokság végeredménye

Külső hivatkozások

 rsssf.com

1949
Lengyel 1